Макси́м Алексе́евич Бирбра́ер (15 декабря 1980, Усть-Каменогорск, СССР) — израильско-казахстанский хоккеист, левый нападающий клуба Английской хоккейной Премьер-лиги (EPIHL) «Суиндон Уайлдкэтс».

Карьера 
Бирбраев начал играть в хоккей в 6-ти летнем возрасте во второй команде ДЮСШОР Усть-Каменогорска, где он играл до 12-ти лет в амплуа защитника. Перейдя в первую команду ДЮСШОР ВКО, тренер команды, ныне Заслуженный тренер Казахстана Василий Васильченко, предложил Максиму играть в линии нападения. Через три года его семья переехала жить в Израиль. Бирбраев был принят в состав юношеской сборной Израиля по хоккею и в 1997 году сыграл на молодёжном чемпионате мира в Болгарии.
Там, канадским специалистом, ему было предложено поиграть в Канаде.

Статистика

Клубная карьера 

 Для некоторых сезонов возможно, что в «Регулярном сезоне» учитывается статистика игрока совместно с другими соревнованиями Великобритании.

Международные соревнования

Достижения

Командные 
Великобритания

Международные

Ссылки 
 

Хоккеисты Израиля
Хоккейные левые нападающие
Игроки «Олбани Ривер Рэтс»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Ларедо Бакс»
Игроки «Сан-Диего Галлс» (1995—2006)
Игроки «Лонг-Бич Айс Догз»
Игроки ХК «Кардифф Девилз»
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Хайльброннер Фалькен»
Игроки ХК «Телфорд Тайгерс»
Игроки ХК «Суиндон Уайлдкэтс»
Игроки сборной Израиля по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Нью-Джерси Девилз»